Guadalete puede estar refiriéndose a:

Geografía
 Guadalete, río de la provincia de Cádiz.
 San Isidro del Guadalete, localidad de la provincia de Cádiz.

Historia
 Batalla de Guadalete, ocurrida en el año 711.
 Batalla de Guadalete, ocurrida en el año 745.
 Condado de Guadalete, título nobiliario extinguido.
 Prefectura del Guadalete, antigua división administrativa.

Prensa
 El Guadalete, diario editado en Jerez de la Frontera entre 1852 y 1936
 El Periódico del Guadalete, antiguo diario editado en Jerez de la Frontera.